IK Sirius IBK är innebandysektionen inom idrottsklubben IK Sirius från Uppsala i Uppsala län. År 1997 bildades JT97 genom en sammanslagning av klubbarna Johannesbäck och Teknikum. Denna klubb upptogs 1999 som en sektion inom IK Sirius. 

Sirius herrlag spelade i division 1 2005/06, 2006/07, 2007/08 och 2008/09. Laget debuterade i högstaligan Svenska Superligan (SSL) 2009/10.

Sirius IBK åkte ur SSL säsongen 2011/12, men vann säsongen 2012/13 Allsvenskan norra utan att förlora en enda match. Laget spelar sedan säsongen 2013/14 i SSL.

IK Sirius FBC är sedan våren 2017 en del av Sirius innebandy. Det är FBC Uppsala som från och med säsongen 2017/18 spelar under namnet IK Sirius FBC. FBC Uppsala är en innebandyklubb som grundades 2009 genom att Nyby IBK, Årsta IK och Sten Sture BK slogs ihop. Både herr- och damlaget spelar i Svenska Superligan. På juniorsidan har IK Sirius FBC både dam- och herrlag i juniorallsvenskan.

Historia

1980-talet 
1987 bildades Upplands Innebandyförbund (UIBF). Det var första året med seriespel i innebandy i Uppsala län. Herrserien bestod av lagen Teknikums IF, Uppsala Stud IF, Uppsala IBF, SS Dynamo, Gottsunda IF, Årsta IK, Uppsala Västra IBK, Hambergs IK, Sävja IBK och Knivsta IBK. Teknikum och Årsta lever idag vidare i Sirius innebandy.

I serien 1987/88 kom Teknikums IF på fjärde plats. I det efterföljande slutspelet tog laget sig till final men förlorade den matchen efter förlängning.

Säsongen 1988/89 vann Teknikums IF Division 1 och fick därmed möjligheten att spela i den av Svenska Innebandyförbundet nystartade SM-serien för herrar (sex div I-grupper med 8 lag/serie och officiellt SM-slutspel) som startade 1989.

1990-talet 
1989/90 spelade Teknikum i SM-serien.

1990/91 gick Teknikum till SM-slutspel. Laget åkte ut mot Balrog.

1991/92 åker Teknikum ur SM-serien.

1993/94 bildas föreningen Teknikums IBK.

Våren 1997 bildas föreningen IBK JT 97, en sammanslagning av Teknikums IBK och Johannesbäck IBS. 

JT 97 spelar i Division 1 säsongerna 1997/98 och 1998/99.

Våren 1999 ansökte IBK JT 97 om medlemskap i IK Sirius. Innebandyklubben antogs och IBK JT 97 bytte namn till IK Sirius IBK. IK Sirius består av de fristående föreningarna IK Sirius FK, IK Sirius BK och IK Sirius IBK.

2000-talet 
IK Sirius herrlag var säsongerna 2005/2006 och 2006/2007 serietvåa efter Gävle GIK och var nära att ta steget upp i Elitserien.

Efter ett "mellanår" 2007/2008 lyckades laget vinna sin Division I norra säsongen 2008/2009  och kvalificerade sig därmed för kvalspel till Svenska superligan. Kvalserien bestod av Sirius, Tyresö/Trollbäcken och Växjö från Division I samt Mullsjö från Svenska superligan. Inför den sista omgången hade Trollbäcken säkrat avancemang till SSL, medan kampen om den andra SSL-platsen stod mellan Sirius (7 poäng, + 4 i målskillnad) och Mullsjö (7 poäng, - 3 i målskillnad). Slutomgången i Småland blev dramatisk då Mullsjö vann över ett oinspirerat Trollbäcken (8-3 slutligen) medan Sirius utkämpade en jämn tillställning borta mot Växjö. Sirius lyckades dock vinna sin match med 5-3 och kvalificerade sig därmed för Svenska Superligan 2009/2010 tack vare bättre målskillnad än Mullsjö.   Säsongens matcher spelades i Allianshallen A, Fyrishov A och Fyrishov B.

2010-talet 
Säsongen 2009/2010

Debutsäsongen 2009/2010 i högstaligan slutade laget på plats 11 av 14 lag. 

En av höjdpunkterna var det första derbyt mot lokalkonkurrenten Storvreta IBK där laget förlorade med 5-6 inför 2235 åskådare. Matcherna spelades i Fyrishov. Lagets bäste poänggörare blev Johan "Senior" Eriksson med 31 mål och 17 assist.

Säsongen 2010/11

Laget slutade på plats 10 av 14.

Sirius besegrade "storebror" Storvreta IBK för första gången i SSL. Matchen, som spelades inför 2113 åskådare, slutade 4-1. 

Bäste poänggörare blev Billy Nilsson med 25 mål och 19 assist.

Säsongen 2011/12

Laget slutade på plats 14 av 14 lag.

En av säsongens fyra segrar kom mot Storvreta IBK. Minnesvärd var också suddenvinsten mot Mullsjö AIS där John Barck gjorde hattrick.

Bäste poänggörare blev Johan "Senior" Eriksson med 22 mål och 7 assist. Matcherna spelades i Fyrishov A.

Säsongen 2012/13

Laget spelade i Allsvenskan norra och slutade på plats 1 av 12.

Anmärkningsvärt är att laget gick obesegrat genom serien. Det spelades derby mot FBC Uppsala. Båda matcherna slutade 10-2 till Sirius IBK. Säsongens matcher spelades i Fyrishov A och Fyrishov B. FBC Uppsala spelade sina matcher i Allianshallen A.
Bäste poänggörare i hela Allsvenskan norra blev Peter Berlin med 38 mål och 24 assist.

Säsongen 2013/14

Laget spelade återigen i SSL och placerade sig på plats 9 av 14.

Nykomlingarna kom tillbaka med besked och missade slutspelet med en poäng.
Bäste poänggörare blev Peter Berlin med 34 mål och 15 assist.

Matcherna spelades i Fyrishov A.

Säsongen 2014/15

Laget placerade sig på plats 6 av 14 vilket betydde att föreningen spelade sitt första slutspel. Anmärkningsvärt att derbykonkurrenten Storvreta missade slutspel. Sirius IBK kunde därmed för första gången kalla sig bästa innebandylaget i Uppsala.

I slutspelet valde IBF Falun Sirius som kvartsfinalmotståndare. Falun vann matchserien med 4-1 i matcher. Sirius vann kvartsfinal två med 6-1.
Bäste poänggörare i hela grundserien för SSL blev Billy Nilsson med 34 mål och 24 assist.

Matcherna spelades i Fyrishov A.

Säsongen 2015/16

Laget slutade på plats 12 av 14 lag.

Bäste poänggörare blev Billy Nilsson med 26 mål och 24 assist.

Detta var den sista säsongen Sirius IBK spelade sina hemmamatcher i Fyrishov.

Säsongen 2016/17

Laget slutade på plats 9 av 14, två poäng från slutspelsplats.

Bäste poänggörare blev Johan Eriksson med 20 mål och 9 assist.

Matcherna spelades i det nybyggda IFU Arena.
Denna säsong var första säsongen med så kallade derbygrupper och grundserien bestod av 32 matcher.

Säsongen 2017/18

Laget placerade sig på plats 9 av 14 lag, endast en poäng från slutspel. 

Bäste poänggörare blev Joakim Olsson med 24 mål och 26 assist.

Matcherna spelades i IFU Arena.

Säsongen 2018/19

Laget placerade sig på plats 8 av 14 och fick därmed för andra gången i föreningens historia spela slutspel. Storvreta IBK valde Sirius IBK som motståndare i kvartsfinalserien. Storvreta vann med 4-0 i matcher. Bäste poänggörare i slutspelet blev Daniel Stenlund med 3 mål och 1 assist. 

Bäste poänggörare blev Jakob Drews med 43 mål och 23 assist. Anmärkningsvärt att Filip Eriksson, född 2001, blev näst bäste poänggörare med 36 mål och 30 assist.

Matcherna spelades i IFU Arena.

Damlag 
Sirius IBK har ett damlag som säsongen 2018/19 spelade i Division 1 och slutade på plats 9 av 11.

Sirius FBC spelade i Superligan säsongen 2018/19 och slutade på plats 10 av 14.

Noter

Externa länkar
IK Sirius IBK officiella 
Västra Sidan 

Ibk
Innebandyklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1999